Friendly Fire steht für:
 Eigenbeschuss (engl. Friendly Fire), irrtümlicher Beschuss eigener Streitkräfte
 Friendly Fire (2006), ein Film
 Friendly Fire (Fury in the Slaughterhouse), ein Lied von Fury in the Slaughterhouse
 Friendly Fire (Oper), eine Oper von Klaus Arp (Musik) und Andreas Bisowski (Libretto)
 Friendly Fire (Sean Lennon), ein Album von Sean Lennon
 Friendly Fire (Charity-Livestream), ein Charity-Livestream

Siehe auch:
Friendly Fires, britische Popband